Esistono più comuni francesi con questo nome

Ormes – Aube
Ormes – Eure
Ormes – Loiret
Ormes – Marna
Ormes – Saona e Loira